Gminy w USA:
 Traverse (ang. Traverse Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Nicollet
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Traverse (ang. Traverse County) – w stanie Minnesota

Zobacz też 
 Trawers